Luc Tardif ist der Name folgender Personen:
* Luc Tardif senior (* 1953), kanadisch-französischer Eishockeyspieler und -funktionär
 Luc Tardif junior (* 1984), französischer Eishockeyspieler